Die 2. Schacholympiade der Frauen fand vom 22. September bis 10. Oktober 1963 in Split im Staat SFR Jugoslawien, dem heutigen Kroatien statt. Austragungsort war das Marjan-Hotel.

Übersicht

Vorgeschichte 
Ursprünglich war die 2. Schacholympiade der Frauen bereits für 1961 geplant und sollte erneut in Emmen ausgetragen werden. Jedoch erhielt die Mannschaft der DDR aufgrund der damaligen politischen Lage keine Einreise-Visa für die Niederlande. Da somit eine Austragung gemäß den FIDE-Statuten – Teilnahme für alle Mitgliedsverbände der FIDE – nicht möglich war, musste diese Olympiade abgesagt werden.

Turnierdurchführung 
Es nahmen 15 Mannschaften mit insgesamt 41 Spielerinnen, davon eine IM (Internationaler Meister der Männer) und 14 Internationale Meisterinnen der Frauen, am Wettbewerb teil. Die 15 Teams spielten ein Rundenturnier, jeweils zwei Spielerinnen pro Mannschaft. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP) und dem direkten Vergleich ermittelt.

Die Olympiade fand im Marjan-Hotel statt. Turnierdirektor war Stanko Hrašovec aus Jugoslawien. Als Hauptschiedsrichterin fungierte Olga Rubzowa aus der Sowjetunion. Schiedsrichter war Braslav Rabar aus Jugoslawien.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||BP||MP||SB||+||=||-
|-
|1||Sowjetunion||URS||●||1||1||1½||1½||2||2||2||2||2||2||2||2||2||2||25||26||162.25||12||2||0
|-
|2||Jugoslawien||YUG||1||●||1½||1||1½||2||1½||2||2||2||2||2||2||2||2||24½||26||163.75||12||2||0
|-
|3||DDR||GDR||1||½||●||1||2||½||1||2||2||2||2||1½||1½||2||2||21||21||118.00||9||3||2
|-
|4||Rumänien||ROM||½||1||1||●||0||1½||1½||1½||1||1½||2||2||2||1||2||18½||20||117.50||8||4||2
|-
|5||Bulgarien||BUL||½||½||0||2||●||1½||½||½||1||1½||2||2||1½||2||2||17½||17||85.25||8||1||5
|-
|6||Ungarn||HUN||0||0||1½||½||½||●||1||1½||1½||2||1½||2||1½||2||1½||17||19||99.75||9||1||4
|-
|7||Niederlande||NED||0||½||1||½||1½||1||●||1||1½||1½||1||1||2||1||2||15½||16||88.25||5||6||3
|-
|8||Polen||POL||0||0||0||½||1½||½||1||●||1||½||2||2||2||2||2||15||14||64.50||6||2||6
|-
|9||USA||USA||0||0||0||1||1||½||½||1||●||2||0||1½||2||1||2||12½||12||56.00||4||4||6
|-
|10||BRD||GER||0||0||0||½||½||0||½||1½||0||●||1||1½||2||1½||1½||10½||11||42.75||5||1||8
|-
|11||Mongolei||MGL||0||0||0||0||0||½||1||0||2||1||●||½||2||2||1½||10½||10||40.00||4||2||8
|-
|12||Österreich||AUT||0||0||½||0||0||0||1||0||½||½||1½||●||1||1||2||8||7||27.75||2||3||9
|-
|13||Monaco||MNC||0||0||½||0||½||½||0||0||0||0||0||1||●||1½||1||5||4||11.25||1||2||11
|-
|14||Belgien||BEL||0||0||0||1||0||0||1||0||1||½||0||1||½||●||0||5||4||27.25||0||4||10
|-
|15||Schottland||SCO||0||0||0||0||0||½||0||0||0||½||½||0||1||2||●||4½||3||7.50||1||1||12
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Ergebnis||Prozent
|-
|colspan="5"|Brett 1
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||URS||11½ aus 12||95.8
|-
|2||Nicolau, Alexandra||ROM||10 aus 12||83.3
|-
|3||Keller-Herrmann, Edith||GDR||11½ aus 14||82.1
|-
|colspan="5"|Brett 2
|-
|1||Nedeljković, Verica||YUG||12 aus 12||100.0
|-
|2||Zatulovskaya, Tatiana||URS||8 aus 10||80.0
|-
|3||Nowarra, Waltraud||GDR||7 aus 10||70.0
|-
|colspan="5"|Reserve
|-
|1||Timmer, Hendrika||NED||6½ aus 9||72.2
|-
|2||Litmanowicz, Mirosława||POL||6½ aus 10||65.0
|-
|3||Kasperowski, Hilde||AUT||3½ aus 11||31.8
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Gaprindashvili, Nona||11½ aus 12||95.8||1.
|-
|2||Zatulovskaya, Tatiana||8 aus 10||80.0||2.
|-
|Reserve||Zvorykina, Kira||5½ aus 6||91.7||
|}

Ergebnisse der deutschen Spielerinnen 

{| class="wikitable"
!Brett||Staat||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||DDR||Keller-Herrmann, Edith||11½ aus 14||82.1||3.
|-
|||BRD||Rinder, Friedl||6 aus 11||54.5||9.
|-
|2||DDR||Nowarra, Waltraud||7 aus 10||70.0||3.
|-
|||BRD||Brandler, Anneliese||4 aus 11||36.4||10.
|-
|Reserve||DDR||Kraatz, Eveline||2½ aus 4||62.5||
|-
|||BRD||Kulke, Marianne||½ aus 6||8.3||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 2nd Women's Chess Olympiad: Split 1963 auf Olimpbase (englisch)

1963
Frauenschachturnier
Schachveranstaltung 1963
Schachwettbewerb in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Split